Поровский () — польская фамилия.

Известные носители 
 Поровский, Адам — польский гидрогеолог
 Поровский, Марцелий (1894—1963) — президент Варшавы в 1944 году
 Поровский, Николай Иванович (род. 1956) — украинский политик
 Поровский, Сильвестр (род. 1938) — польский физик, профессор и директор Института высокого давления Польской Академии Наук